Mamoré kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Mamoréfloden, vattendrag, 
 Provincia Mamoré, provins, Beni, 

Robotskapade Boliviaförgreningar